Краєзнавство — збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо
 Краєзнавство (журнал) —  щоквартальний науковий часопис, орган Національної спілки краєзнавців України